Истобное — село в России:
 Истобное — в Губкинском районе Белгородской области.
 Истобное — в Репьёвском районе Воронежской области.
 Истобное — в Чаплыгинском районе Липецкой области.